Nenonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1933-2018), théologie et missionnaire finlandais
 (1883-1960), général finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois